HCK – Hrvatski Crveni Križ, società croata della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale